

Au cinéma et à la télévision 
 Dans la tourmente, film muet français réalisé par Gérard Bourgeois (1909)
 Dans la tourmente (), film muet américain de D. W. Griffith sorti en 1919
 Dans la tourmente (Goldene Zeiten - Bittere Zeiten), feuilleton télévisé franco-allemand réalisé par Michael Braun (1984)
 Dans la tourmente, court métrage français réalisé par Florence Rousseau (1989)
 Dans la tourmente, film français réalisé par Christophe Ruggia (2011)
 Dans la tourmente (), film germano-polonais-belge réalisé par Marleen Gorris (2009)

En bande dessinée  
 Dans la tourmente, histoire de la série Tif et Tondu